Erwin Baker, een Amerikaans motorcoureur met de bijnaam Cannonball
Cannonball (album), een album van Pat Green
Cannonball (Marvel), een fictieve superheld uit de strips van Marvel Comics
Cannonball (roman), een roman van Joseph McElroy
Cannonball (Supertramp), een single van Supertramp uit 1985
Cannonball (Showtek & Justin Prime), een single van Showtek en Justin Prime uit 2012
Cannonball (The Breeders), een single van The Breeders uit 1993
Cannonball Records, een platenlabel
een attractie in het Tikibad
Cannon Ball (North Dakota), een plaats in de Verenigde Staten